

Cinema 
 Out of the Darkness – film del 1913 diretto da David Miles
 Out of the Darkness – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 Out of the Darkness – film del 1914 diretto da Tom Ricketts
 Out of the Darkness – film del 1915 diretto da George Melford
 Out of the Darkness – film del 1996 diretto da Doug Campbell
 Fuori nel buio (Out of the Darkness) – film per la televisione del 1985 diretto da Jud Taylor
 Out of the Darkness – film del 2001 diretto da Richard S. Miller

Letteratura 
 La fine dell'oscurità (Out of the Darkness) – romanzo di Harry Turtledove del 2004

Musica 
 Out of the Darkness – album dei Bloodgood del 1989
 Out of the Darkness – album dei Sacred Mother Tongue del 2013